Auron je roman iz 2011. suvremene hrvatske književnice Jasne Horvat. Svojom protejskom strukturom roman slijedi Fibonaccijev niz te se i temom i oblikovanjem posvećuje matematičkoj formuli klaisčne ljepote. Zlatni rez je tako upisan u misli, snove i tijelo glavnoga junaka, a čitanje ovog oulipovskog teksta čitatelja uvodi u intelektualnu avanturu. Riječ je o tekstu koji zahtijeva zadubljenu pozornost kako bi se ostvarilo sudjelovanje u bogatstvu asocijativnih nizova i suodnosa - likova, umjetničkih djela i teorijsih čvorišta kojima je ispletena mreža ovog nesvakidašnjeg književnog teksta.

Bilješke

Vanjske poveznice
 Auron,  (ulomak)

Kategorija:Hrvatska književnost
Kategorija:Beletristika
Kategorija:Oulipo
Kategorija:Zlatni rez